Four Seasons (canção)
 Four Seasons (álbum)
 Four Seasons Hotel Miami
 Four Seasons Centre
 The Four Seasons
 The Four Seasons (filme)

Desambiguação